POTUS – President of the United States of America (Presidente degli Stati Uniti d'America).
 Potus – termine clinico per alcolismo.